Chaumot ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Chaumot (Nièvre)
 Chaumot (Yonne)